Der Dreiband-Weltcup 1993/1 war das 1. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 2. bis zum 4. Oktober 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das fünfte Dreiband Weltcup-Turnier in den Niederlanden.

Geschichte 
Die neue Weltcup-Saison begann wie die alte endete. Torbjörn Blomdahl gewann das dritte Weltcup-Turnier in Folge. Die erste Runde startete mit einem außergewöhnlichen Match zwischen den beiden Juniorenspielern Dick van Uum und Daniel Sánchez. Der Niederländer siegte mit 3:2 Sätzen und einem Durchschnitt von 1,774. Sánchez spielte sogar 1,839. Mit Richard Bitalis und Jun’ichi Komori schieden bereits zwei gesetzte Spieler aus. In der zweiten Runde traf das gleiche Schicksal Dick Jaspers und Ludo Dielis. Im Finale trafen sich der dominierende Spieler der letzten Jahre Torbjörn Blomdahl und der Seriensieger bei Weltmeisterschaften der letzten zwanzig Jahre Raymond Ceulemans. Nach schneller 2:0 Satzführung durch Blomdahl konnte Ceulemans zum 2:2 ausgleichen. Den entscheidenden fünften Satz spielte Blomdahl in großartiger Manier in 2 Aufnahmen und siegte mit 15:1. Es war bereits der 16. Weltcup-Sieg für Blomdahl bei bisher 37 ausgetragenen Turnieren.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Semih Saygıner

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Ausrichterplätze:
  Jan Arnouts

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier,
bis auf das kleine Finale, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1993 1
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Oosterhout